El Torneig de Fes 2009, també conegut com a Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2009, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als International tournaments de la WTA. La 9a edició del torneig es va celebrar entre el 27 d'abril i el 2 de maig de 2009 al Royal Tennis Club de Fes, Marroc.

Quadre individual femení 

2009
WTA Tour 2009